GLDC () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 020 амінокислот, а молекулярна маса — 112 730.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з піридоксаль-фосфатом. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Оксидоредуктази
Мітохондріальні білки